Blue Mountains peut désigner :
 Blue Mountains du Nunavut au Canada ;
 Blue Mountains de l’Ontario au Canada ;
 Parc national des Blue Mountains, Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Blue Mountains de la Jamaïque ;
Blue Mountains : studio allemand de développement de jeux vidéo.

Voir aussi